Alitta är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Bakken och Wilson 2005. Alitta ingår i familjen Nereididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Alitta